Ірума (Сайтама)
Повіт Ірума
Річка Ірума